Bradford Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bradford Lake (Arkansas)
 Bradford Lake (Dickinson County, Michigan)
 Bradford Lake (Lake County, Michigan)
 Bradford Lake (Tennessee)
 Bradford Lake (Texas)